Eve (также стилизованно E ve; род. 23 мая) — японский певец, автор песен и композитор.

Карьера 
В октябре 2009 года Eve начал загружать кавер-версии песен на видеохостинг Nico Nico Douga. В августе 2014 года он самостоятельно выпустил дебютный мини-альбом Wonder Word, через год — студийный альбом Round Robin. В 2016 году певец подписал контракт с лейблом Harapeco Records и выпустил альбом Official Number, занявший 35-е место в еженедельном хит-параде Oricon.

В 2019 году Eve перешёл к Toy’s Factory. В июне того же года вышла песня , которая стала второй финальной темой аниме-сериала Dororo. В октябре 2020 года певец выпустил песню , послужившую первой открывающей композицией аниме Jujutsu Kaisen. В декабре того же года были изданы песни  и , которые использовались в аниме-фильме «Её заветное желание», причём вторая в качестве заключительной заставки.

Также в 2020 году Eve начал писать мангу , иллюстрированную Newo и публикующуюся в журнале . По состоянию на декабрь 2022 года было опубликовано три тома манги. Кроме того, с 2022 года певец пишет ранобэ , к декабрю вышли два тома.

В декабре 2022 года Eve выпустил песню , которая использовалась как закрывающая композиция последней серии аниме Chainsaw Man. В января 2023 года была выпущена песня , ставшая второй начальной темой шестого сезона аниме My Hero Academia.

Дискография

Студийные альбомы

Мини-альбомы

Синглы

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Eve

Исполнители Toy’s Factory